Симона Халеп була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Серена Вільямс. 

Вікторія Азаренко виграла титул, у фіналі перемігши  Вільямс з рахунком 6–4, 6–4.

Цей турнір позначився поверненням Вінус Вільямс на Індіан Веллс уперше з часів бойкоту сестер Вільямс 2001 року.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Верхня половина

Секція 1

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 8

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
 ''' Анна-Лена Фрідзам

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

BNP Paribas Open 2016
BNP Paribas Open